Die ABL-Saison 2016/17 ist die 71. Spielzeit der Admiral Basketball Bundesliga. Titelverteidiger sind die Oberwart Gunners. Den Cupsieg erlangten die Kapfenberg Bulls im Finalspiel mit 77:60 gegen die Gunners Oberwart. In der Meisterschaft setzten sich die Kapfenberg Bulls unter Cheftrainer Michael Schrittwieser in der Finalserie gegen die Titelverteidiger Oberwart Gunners mit 4:1 durch. Zum wertvollsten Spieler der Saison wurde Predag Miletic vom BC Vienna gewählt.

Spielmodus 2016/17 
An der Admiral Basketball Bundesliga (ABL) nehmen 2016/17 neun Teams teil. Im Grunddurchgang werden 32 Partien ausgetragen, jede Mannschaft spielt insgesamt gegen jeden Gegner je vier Pflichtspiele. Für das Play-Off sind die ersten sechs Teams des Grunddurchgangs qualifiziert: Oberwart Gunners, Gmunden Swans, Kapfenberg Bulls, BC Vienna, Wels und Traiskirchen Lions. Das Viertelfinale wird nach dem Best-of-Three-Modus, die Semifinali werden nach dem Best-of-Five-Modus und das Finale nach dem Best-of-Seven-Modus ausgetragen um den Meister zu ermitteln.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld wurde im Vergleich zur vergangenen Saison von zehn auf neun Mannschaften reduziert. Im April 2016, also noch während der Saison 2015/16, wurde den Güssing Knights die Bundesliga-Lizenz aus finanziellen Gründen entzogen, der Spielbetrieb musste eingestellt werden.

Tabellen 
Tabelle Grunddurchgang 
in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison

Playoffs 
Die Snickers Playoffs 2016/17 begannen am 1. Mai 2017 mit den Viertelfinal-Spielen BC Vienna gegen WBC Wels und Bulls Kapfenberg gegen die Traiskirchen Lions.

Relegation 

Die beiden Relegationsspiele zwischen dem neunten der Admiral Basketball Bundesliga (Klosterneuburg Dukes) und dem Meister der 2. Bundesliga werden ausgetragen.

Siehe auch 
 Basketball-Bundesliga (Österreich)
 Österreichischer Meister (Basketball)
 Österreichischer Cup (Basketball) 
 2. Basketball-Bundesliga (Österreich)

Weblinks 
 Basketball-Bundesliga

Einzelnachweise 

2016
Basketballsaison 2016/17